|-
| (31501) 1999 CJ68||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31502) 1999 CQ68||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31503) 1999 CH72||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31504) 1999 CF73||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31505) 1999 CE74||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31506) 1999 CZ76||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31507) 1999 CX81||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31508) 1999 CK84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31509) 1999 CT84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31510) 1999 CQ85||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31511) 1999 CL87||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31512) 1999 CF91||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31513) 1999 CV92||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31514) 1999 CL101||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31515) 1999 CN101||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31516) 1999 CX101||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31517) 1999 CW102||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31518) 1999 CG103||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31519) 1999 CS103||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31520) 1999 CB105||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31521) 1999 CT106||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31522) 1999 CE109||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31523) 1999 CZ110||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31524) 1999 CE112||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31525) 1999 CO116||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31526) 1999 CW124||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31527) 1999 CM126||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31528) 1999 CU126||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31529) 1999 CW127||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31530) 1999 CQ128||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 31531 ARRL||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31532) 1999 CZ146||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31533) 1999 CV148||||10 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31534) 1999 CE149||||13 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31535) 1999 CE150||||13 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31536) 1999 CX150||||8 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31537) 1999 DZ||1999 DZ||18 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31538) 1999 DM1||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31539) 1999 DQ1||||18 лютого 1999||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31540) 1999 DK2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31541) 1999 DC3||||21 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31542) 1999 DR3||||20 лютого 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (31543) 1999 DM5||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31544) 1999 DZ5||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31545) 1999 DN6||||20 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31546) 1999 DP6||||20 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31547) 1999 DT6||||20 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31548) 1999 DV6||||20 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31549) 1999 DY6||||23 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31550) 1999 DT7||||18 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31551) 1999 DV7||||18 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31552) 1999 EJ||1999 EJ||7 березня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (31553) 1999 EG2||||9 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31554) 1999 EJ2||||9 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 31555 Вілер (Wheeler)||||7 березня 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (31556) 1999 EP5||||13 березня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (31557) 1999 EX5||||13 березня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (31558) 1999 EE6||||12 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31559) 1999 ED12||||15 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31560) 1999 EQ14||||11 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31561) 1999 FT5||||21 березня 1999||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (31562) 1999 FU6||||19 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (31563) 1999 FW8||||19 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31564) 1999 FF9||||20 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31565) 1999 FO9||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31566) 1999 FF10||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31567) 1999 FG10||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31568) 1999 FQ14||||19 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31569) 1999 FL18||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31570) 1999 FG19||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31571) 1999 FY20||||25 березня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (31572) 1999 FM22||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31573) 1999 FS23||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31574) 1999 FB25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31575) 1999 FA26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31576) 1999 FF26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31577) 1999 FO27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31578) 1999 FM29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31579) 1999 FX29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31580) 1999 FH30||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31581) 1999 FL30||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31582) 1999 FO30||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31583) 1999 FP30||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31584) 1999 FG31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31585) 1999 FJ31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31586) 1999 FA32||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31587) 1999 FQ32||||23 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (31588) 1999 FT33||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31589) 1999 FX33||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31590) 1999 FS34||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31591) 1999 FD35||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31592) 1999 FG36||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31593) 1999 FG39||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31594) 1999 FH41||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31595) 1999 FS45||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31596) 1999 FL46||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31597) 1999 FP47||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31598) 1999 FQ48||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31599) 1999 FE49||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31600) 1999 FJ51||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

31500